Theresienstraße steht für:
Theresienstraße (Bad Kissingen)
Theresienstraße (Ingolstadt)
Theresienstraße (Köln)
Theresienstraße (München) 
Theresienstraße (Nürnberg) 
U-Bahnhof Theresienstraße in München